Luftensteiner ist der Familienname folgender Personen:

 Rudolf Luftensteiner (* 1957), österreichischer römisch-katholischer Theologe und Ordensreferent
 Wolfgang Luftensteiner (* 1955), österreichischer Manager und Politiker (SPÖ)